Mayama kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Mayana (ort), Centrala Visayas, Province of Bohol,

Kongo-Brazzaville 

 Mayama (distrikt i Kongo-Brazzaville), Pool, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar